Horvátország
Gradinje falu Cerovlje községben, Isztria megyében
Gradinje falu Oprtalj községben, Isztria megyében

Szerbia
Gradinje falu Dimitrovgrad községben, a Piroti körzetben